De IATA code voor Emirates
Europees kampioenschap
Eerste Kamer
EUROKONO/EUROCONUS-Knelkoppelingen